Warrant ist

 eine Form des Durchsuchungsbeschluss nach dem Recht anglo-amerikanischer Staaten: Warrant (Recht)
 die englische Bezeichnung für Optionsschein
 die historische Bezeichnung für einen Lagerschein
 Warrant (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Glam-Metal-Band
 Warrant (deutsche Band), eine deutsche Speed-Metal-Band